

Cinema 
 Enemy – film del 2013 diretto da Denis Villeneuve

Musica 
 Enemy – EP dei Blood for Blood del 1997
 Enemy – singolo dei Days of the New del 1999
 Enemy – singolo dei Sevendust del 2003
 Enemy – singolo dei Fozzy del 2005
 Enemy – singolo dei Drowning Pool del 2007
 Enemy – album di Noyz Narcos del 2018
 Enemy – singolo di Lenny del 2018
 Enemy – singolo degli Imagine Dragons e di J.I.D del 2021